De Hongaarse kampioenschappen schaatsen allround is een jaarlijks verreden schaatstoernooi.

Mannen 
De Hongaarse allround kampioenschappen worden vanaf 1900 allen verreden in het IJsstadion van Boedapest. De Hongaarse kampioenschappen zijn een van de oudste nationale schaatskampioenschappen ter wereld. Meestal reed men een grote vierkamp. De laatste jaren rijdt men echter vaak de kleine vierkamp.

Medailleklassement

Vrouwen 
De vrouwen rijden de laatste jaren een zogeheten minivierkamp (500, 1500, 1000, 3000 meter).

Medailleklassement 

Nationaal kampioenschap schaatsen
Schaatsen in Hongarije
Sportevenement in Hongarije